Сборная Гонконга по регби представляет Гонконг в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда дебютировала на международной арене в 1969 году. Большая часть игроков сборной имеют англосаксонское происхождение, в то время как доля доморощенных спортсменов весьма незначительна. Команда, управляемая Гонконгским регбийным союзом, никогда не играла в финальной части чемпионатов мира.

История 
Регби известно в Гонконге с момента появления поселенцев в районе Хеппи-Велли. Имеются свидетельства того, что регбийные соревнования проходили в Гонконге ещё в 1870-х и 80-х годах. До Первой мировой войны секретарём Гонконгского регбийного клуба был Джок Макгрегор. На заре развития гонконгского регби большая часть игроков представляла армию и флот, а также местные правоохранительные и торговые органы. В 1920—1949 годах команда Гонконга регулярно соревновалась с регбистами Шанхая.

После Второй мировой войны численность рабочей силы в Гонконге возросла, и это положительно сказалось на популярности игры. В 1951 году команда под предводительством капитана Герри Форсгейта провела матч в Японии. В 1952 году был создан Гонконгский регбийный союз. В 1967 году организация стала одним из основателей Азиатского регбийного союза. Первый турнир по регби-7 прошёл в Гонконге в 1976 году. Сейчас турнир является одним из этапов Мировой серии. В 1997 и 2005 годах Гонконг принимал чемпионат мира по регби-7.

В 1988—1999 годах на посту тренера сборной работал новозеландец Джордж Симпкин (1943—2020), внёсший большой вклад в развитие обеих разновидностей регби.

В данный момент в стране насчитывается 48 мужских команд, соревнующихся в шести лигах, и 10 женских команд, распределённых между двумя дивизионами. Общая численность спортсменов-регбистов в Гонконге оценивается в 7 тысяч человек.

В матче 27 октября 1994 года против Сингапура была зафиксирована не только рекордная для сборной Гонконга победа со счётом 164:13, но и рекорд по числу занесённых одним игроком попыток за матч — 10 попыток занёс винг гонконгцев Эшли Биллингтон.

Результаты 
По состоянию на 1 мая 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гонконгского регбийного союза

Гонконг
Регби в Гонконге
Регби в Китае
Сборные Гонконга